Бурма Василь Олександрович (1936) — український журналіст, краєзнавець

Бурма — село, Шетський район, Карагандинська область

Бурма — гора в Криму

Примітки